5 Batalion Strzelców Karpackich – batalion PSZ na Zachodzie 1942–1947
 6 Batalion Strzelców Karpackich – batalion PSZ na Zachodzie 1942–1947
 7 Batalion Strzelców Karpackich – batalion PSZ na Zachodzie 1944–1947
 Batalion Strzelców Podhalańskich – batalion PSZ na Zachodzie 1940–1947
 Ruski Batalion Strzelców Górskich – batalion Rusinów 1849–1850
 Wirtemberski Batalion Strzelców Górskich okresu Cesarstwa Niemieckiego; służył w nim m.in. Erwin Rommel